Seznam zmagovalcev teniškega turnirja Odprto prvenstvo Avstralije med moškimi posamično.

Zmagovalci po letih

Viri
 

Avstralija - moški posamično